Netzel även stavat Netzell är ett efternamn och kan syfta på:

 Dan Netzell (1923–2003), svensk backhoppare
 Laura Netzel (1839–1927), svensk tonsättare, pianist, dirigent och konsertarrangör
 Sigrid Netzel (1867–1939), svensk ungdomsledare och filantrop
 Wilhelm Netzel (1834–1914), svensk läkare, professor

Germanska efternamn
Lågtyska efternamn
Svenska efternamn